An der EHF Champions League 1999/2000 nahmen 34 Handball-Vereinsmannschaften teil, die sich in der vorangegangenen Saison in ihren Heimatligen für den Wettbewerb qualifiziert hatten. Es war die 40. Austragung der EHF Champions League bzw. des Europapokals der Landesmeister. Der Titelverteidiger war FC Barcelona. Die Pokalspiele begannen am 27. August 1999, das zweite Finalspiel fand am 29. April 2000 statt. Im Finale konnte sich wieder FC Barcelona durchsetzen, diesmal gegen THW Kiel.

Modus 
Zum Auftakt gab es zwei Begegnungen in einer Ausscheidungsrunde, gespielt im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel. Die Sieger qualifizierten sich für das Sechzehntelfinale, ebenfalls gespielt im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel. Die Sieger erreichten die Gruppenphase, die als „Champions League“ bezeichnet wurde. In der Gruppenphase mit vier Gruppen mit je vier Mannschaften, spielte in einer Gruppe jeder gegen jeden ein Hin- und Rückspiel. Die jeweils zwei Gruppenbesten erreichten das Viertelfinale. Ab dem Viertelfinale wurde wieder im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel gespielt. Der Gewinner des Finales war EHF Champions-League-Sieger der Saison 1999/2000.

Ausscheidungsrunde 
Hin- und Rückspiel zwischen TJ VSŽ Košice und STIF Stranda fanden am 27./28. August 1999 in Skála statt.
Das Hinspiel der anderen Begegnung am 28. August in Nikosia und das Rückspiel am 4. September in Tiflis.

|}

Sechzehntelfinals 
Die Hin- und Rückspiele fanden zwischen dem 1. Oktober 1999 und  10. Oktober 1999 statt.

|}

Gruppenphase 
Die Gruppenphase wurde zwischen dem 30. Oktober 1999 und dem 5. Dezember 1999 ausgespielt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Viertelfinals 
Die Hinspiele fanden am 19./20. März 2000 statt und die Rückspiele am 25./26./27. März 2000.

|}

Halbfinals 
Die Hinspiele fanden am 18./19. März 2000 statt und die Rückspiele am 25. März 2000.

|}

Finale 
Das Hinspiel in Kiel fand am 22. April 2000 statt und das Rückspiel in Barcelona am 29. April 2000.
Für FC Barcelona war es der fünfte Sieg bei der fünften aufeinanderfolgenden Finalteilnahme.

|}

Weblinks 
 Website der EHF zur CL (englisch)

Einzelnachweise 

EHF Champions League
Handballsaison 1999/2000